Le nom de Diebold Schilling est porté par deux chroniqueurs suisses des 

 Diebold Schilling le Vieux (ou « le Majeur »), né en 1445 et mort en 1486
 Diebold Schilling le Jeune, son neveu, mort en 1515